Brouwerij Van Cauwenberghe (Tiegem), een voormalige brouwerij te Tiegem
 Brouwerij Van Cauwenberghe (Elsegem), een voormalige brouwerij te Elsgeme